Black Rock kan syfta på:

 Black Rock (film) – en amerikansk skräckfilm från 2012
 Black Rock (musikalbum) – ett musikalbum av Joe Bonamassa från 2010
 Black Rock Studio – en brittisk datorspelsutvecklare

Geografi

Antarktis 

 Black Rock (kulle i Antarktis),

Australien 

 Black Rock, Victoria, förort, Bayside,

USA 

 Black Rock, Arkansas, ort, Lawrence County, 
 Black Rock, New Mexico, ort, McKinley County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar